|-
| 120901 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120902 - ||  || 17 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120903 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120904 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120905 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120906 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120907 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120908 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120909 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120910 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120911 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120912 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120913 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120914 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120915 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120916 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120917 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120918 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120919 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120920 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120921 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120922 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120923 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120924 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120925 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120926 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120927 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120928 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120929 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120930 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120931 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120932 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120933 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120934 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120935 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120936 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120937 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120938 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120939 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120940 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120941 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120942 Rendafuzhong ||  || 1 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 120943 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120944 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120945 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120946 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120947 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120948 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120949 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120950 - ||  || 20 octombrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 120951 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 120952 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120953 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120954 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120955 ||  || 22 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 120956 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120957 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120958 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120959 - ||  || 17 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120960 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120961 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120962 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120963 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120964 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120965 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120966 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120967 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120968 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 120969 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120970 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120971 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120972 - ||  || 20 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 120973 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 120974 - ||  || 18 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 120975 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120976 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120977 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120978 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120979 - || 1998 XU || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120980 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120981 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120982 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120983 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120984 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120985 - ||  || 15 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120986 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120987 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120988 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120989 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120990 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120991 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120992 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120993 - ||  || 13 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120994 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120995 - ||  || 11 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120996 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120997 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 120998 - ||  || 16 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120999 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 121000 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-